Bosseln steht für:

 Boßeln, eine Sportart, bei der Kugeln geworfen werden
 Bosseln (Reha-Sport), eine Variante des Stockschießens